Raja Club Athletic (), känt under namnet Raja Casablanca, är en sportinstitution i Casablanca, Marocko som grundades 20 mars 1949. Klubbens primära sportverksamhet är fotboll.

Fotboll
Laget har vunnit den marockanska högstaligan i fotboll, Botola, elva gånger fram till år 2013. Laget spelar på arenan Stade Mohamed V, och har ett grönt matchställ med vita detaljer. Åren 1989, 1997 och 1999 vann man CAF Champions League.

Placering senaste säsonger 
 under namnet Raja Club Athletic eller Raja Casablanca

Färger 
Raja Club Athletic eller Raja Casablanca spelar i vit och grön trikåer, bortastället är grön eller blå.

Dräktsponsor
 Adidas: ????
 Puma: ????
 Legea: ????
 ????: ????–nutid

Trikåer

Källor

Externa länkar 
 [ Raja Casablancas officiella hemsida]
 Raja Casablanca på Soccerway 
 Raja Casablanca på Sofascore
 Raja Casablanca på Flashscore
 Raja Casablanca på Transfermarkt 

Fotbollsklubbar i Marocko
Sportklubbar bildade 1949
Sport i Casablanca